Robert Burnham, Jr. – astronomo statunitense
Robert "Bo" Burnham – comico statunitense